Cinema:
 The Kiss (pel·lícula de 1896), dirigida per William Heise i interpretada per May Irwin i John Rice
 The Kiss (pel·lícula de 1929), dirigida per Jacques Feyder, protagonitzada per Greta Garbo
 The Kiss (pel·lícula de 2003), dirigida per Gorman Bechard i interpretada per Eliza Dushku, Terence Stamp i Billy Zane